Sjödahl är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sjödahl 3 727
 Sjödal 83
Tillsammans blir detta 3 810 personer.

Personer med efternamnet Sjödahl
 Anna Sjödahl (1934–2001), konstnär
 Edgar Sjödahl (1887–1973), lektor och politiker, socialdemokrat
 Emma Sjödahl (född 1987), fotbollsspelare
 Magnus Sjödahl (född 1958), politiker, kristdemokrat
 Olle Sjödahl (född 1958), fotbollsspelare

Källor

Svenska efternamn